Damallsvenskan 2020 var den 33. sæson i den svenske topfodboldliga for kvinder, Damallsvenskan. Sæsonen skulle begynde den 3. april 2020, men på grund af coronaviruspandemien blev den udsat, og begyndte i stedet den 27. juni og sluttede den 15. november. Alle kampe blev spillet uden tilskuere.

Umeå IK vendte tilbage til ligaen efter 3 år i Elitettan, men rykkede ned iggen sammen med Uppsala. Göteborg vandt mesterskabet for første gang.

Alle kampe blev vist over hele verden, bortset fra Mexico, for et beløb på Damallsvenskan TV . Aftonbladet har købt TV-rettighederne til alle kampene i Damallsvenskan fra 2020 til 2022 og vil vise dem på Sportbladet Play.

Stillingen

Positioner efter runde

Spillerstatistik

Topscorere

Top assists

Referencer 

Fodbold i 2020
2020